Michael Kamm ist der Name folgender Personen:

* Michael Kamm (Politiker) (1801–??), deutscher Politiker, MdL Baden
 Michael Kamm (Komponist) (* 1978), deutscher Filmkomponist und Musikproduzent